Berthella är ett släkte av snäckor som beskrevs av Henri Marie Ducrotay de Blainville 1825. Berthella ingår i familjen Pleurobranchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Berthella